

Osvajačice kupa

Odličja po državama 
Po stanju nakon ženskog svjetskog kupa 2014.

Vidi još 
svjetski kup u hokeju na travi

Svjetska prvenstva u hokeju na travi